Вятча́не:
 историческое название жителей Вятской земли;
 название жителей города Вятки.

История Кировской области